Maurice Lever (1935-2006), historien français ;
 Évelyne Lever, historienne française.